Hobro (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Hobro (parochie), parochie in Denemarken